Hjortsberga kan syfta på:

Blekinge
 Hjortsberga socken, Blekinge – en socken i Blekinge ingick i Medelstads härad
 Hjortsberga landskommun, Blekinge – en tidigare kommun i Blekinge län 1863–1951
 Hjortsberga församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift –2009
 Hjortsberga kyrka, Blekinge – en kyrkobyggnad i Hjortsberga, väster om Johannishus i Ronneby församling. Lunds stift
 Hjortsberga, Ronneby kommun – en ort i Ronneby kommun
 Hjortsberga distrikt – ett distrikt i Ronneby kommun och Blekinge län 2016–
 Hjortsberga gravfält – i Blekinge

Småland
 Hjortsberga socken, Småland – en socken i Småland ingick i Allbo härad
 Hjortsberga landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1962
 Hjortsberga församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift –2009
 Hjortsberga kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Hjortsberga kyrkby, Växjö stift
 Hjortsberga kyrkby – en tidigare småort i Alvesta kommun
 Hjortsberga, Alvesta kommun – en tätort i Alvesta kommun
 Hjortsberga-Kvenneberga distrikt – ett distrikt i Alvesta kommun och Kronobergs län 2016–

Södermanland
Hjortsberga, Södertälje kommun – en herrgård i Vårdinge socken

Närke
 Hjortsberga, Kumla socken – en by i Kumla socken, Närke
 Hjortsberga fornminnesområde – i Kumla socken, Närke